Грабовцы — название населённых пунктов:
 Грабовцы — деревня в Жабинковском районе Брестской области, Белоруссия
 Грабовцы — село в Барском районе Винницкой области, Украина
 Грабовцы — село в Борщевском районе Тернопольской области, Украина